Itchen – rzeka w Anglii, w hrabstwie Hampshire, dopływ kanału La Manche
 Itchen – rzeka w Anglii, w hrabstwie Warwickshire, dopływ rzeki Leam

Zobacz też 
 Itchen Abbas – wieś w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Itchen Stoke – wieś w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Itchen Valley – civil parish w Anglii, w hrabstwie Hampshire